Szalai András (1917–1949) kommunista politikus
Szalai András (1945–2020) operatőr
Szalai András (1953) építész, művészettörténész
Szalai András (1954) gépészmérnök, politikus
Szalai András (1998) labdarúgó
Szalai András, basszusgitáros, gitáros
Szalai András (1985) cimbalomművész